Одін — верховний бог у скандинавській міфології.
 «Одін» — броненосець Королівського флоту Данії.

Топонім 

 Одін — селище, штат Іллінойс
 Одін — переписна місцевість, штат Канзас
 Одін — місто, штат Міннесота

Див. також 
 1 (число)